Sotonera steht für
 La Sotonera, Gemeinde in Spanien
Sotonera-Stausee, Spanien
Sotonera Lacus, Methansee auf dem Saturnmond Titan.